Орхан Видади оглу  Маммадов  (; ) — председатель правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики, почетный президент и председатель Наблюдательного совета футбольного клуба «Зиря», почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана.

Биография 
Орхан Маммадов родился 1 июля 1984 года в Баку.

Образование 
В 1991-2001 годах получил образование в школе № 6, затем в 2001-2005 годах получил степень бакалавриата на факультете международных отношений Бакинского Государственного Университета. В 2005 году прошел обучение по Программе международного бизнеса и финансов в Регентском Университете в Вирджиния-Бич, штат Виргиния, США. В 2007-2009 годах получил степень магистра по управлению бизнесом в Университете Одлар Юрду. Затем продолжил образование по специальности финансы и кредит в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете.

Карьера 
В 2006-2007 годах работал в Министерстве промышленности и энергетики Азербайджана в должности ведущего консультанта сектора по работе с международными организациями отдела международных организаций. В 2007-2009 годах был заместителем начальника отдела политики развития предпринимательства, в 2009-2011 годах — заместителем начальника отдела внешнеэкономических связей Министерства экономического развития Азербайджанской Республики. В 2011-2014 годах-заведующим отделом межгосударственного экономического сотрудничества того же министерства.

В 2014-2016 годах был заведующим отделом межгосударственного экономического сотрудничества в Министерстве экономики и промышленности Азербайджанской Республики, а в 2016-2018 годах Министерства экономики Азербайджанской Республики.

С 27 февраля 2018 года назначен на должность председателя правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики.

Свободно владеет азербайджанским, английским, русским и турецким языками.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Агентства

Государственные деятели Азербайджана